Села:
 Дорошівка — Вінницька область, Ямпільський район
 Дорошівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Дорошівка — Сумська область, Путивльський район
 Дорошівка — Сумська область, Ямпільський район
 Дорошівка — Харківська область, Куп'янський район

 Дорошівка — колишнє село Машівського району Полтавської області, зняте з обліку 28 лютого 1995 року

Заказник:
 Дорошівка — лісовий заказник, Миколаївська область

Див. також 
 Дорошевка